Kopiec Mickiewicza w Sanoku
 Kopiec Mickiewicza w Nowogródku